Laodamia (en griego antiguo: Λαοδάμεια, Laodámeia), a veces Laodamía, puede referirse a:

 Laodamia, poema de William Wordsworth.
 (1011) Laodamia, asteroide.

Biología 
 Laodamia, género de polillas hocico que a veces aparece como un subgénero de Oncocera.
 Hamadryas laodamia, polilla de la luna, especie de mariposa tronadora de la familia Nymphalidae.

Mitología griega 
 Laodamia (hija de Acasto)
 Laodamia (hija de Alcmeón)
 Laodamia (hija de Belerofonte)